Issues (álbum de Korn)
"Issues" (canção de Escape the Fate)
"Issues" (canção de The Saturdays)
"Issues" (canção de Julia Michaels)

Desambiguações de música